Сара Шевон (, ) — американская порноактриса.

Биография 
Шевон родилась в июле 1984 года в городе Грасс-Вэлли, округ Невада (Калифорния). Её родители были хиппи, они развелись, когда Саре было семь лет. Она стала жить с отцом. До начала карьеры в индустрии для взрослых Шевон приехал училась в колледже на театральном факультете и работала в корпоративном офисе.

Начала карьеру в порноиндустрии в марте 2009 года, в возрасте 24 лет, первое появление — на сайте Kink.com. В июле 2010 года она переехала в Лос-Анджелес, чтобы развивать свою карьеру актрисы, подписав свой первый контракт с агентством продюсера Марка Шпиглера.

На июнь 2019 года снялась более чем в 250 фильмах для таких студий, как Evil Angel, Girlfriends Films, Kick Ass Pictures, Jules Jordan Video и других.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами